Воробкевич — украинская фамилия.

Известные носители 
 Воробкевич, Исидор Иванович (1836—1903) — украинский писатель и композитор.
 Воробкевич, Григорий Иванович (1838—1884) — украинский поэт и композитор.